Landungsbrücke oder Landungsbrücken steht für:

 eine Seebrücke
 St. Pauli-Landungsbrücken, ein Verkehrsknotenpunkt in Hamburg
 nach diesen benannte Fernsehserie; siehe St. Pauli-Landungsbrücken (Fernsehserie)
 Landungsbrücken Frankfurt, ein Theater in Frankfurt am Main
 Alte Landungsbrücke (Lomé), ehemaliger Schiffsanleger in Lomé
 Alte Landungsbrücke (Swakopmund), ehemaliger Schiffsanleger in Namibia
 einen Schwimmanleger oder eine Schiffslandebrücke 

Siehe auch: